Dictyophrynella är ett släkte av svampar. Dictyophrynella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyophrynella